Quästor ist die Amtsbezeichnung
 des niedrigsten Amtes in der römischen Ämterlaufbahn (quaestor), siehe Quaestur
 des höchsten Polizeibeamten einer italienischen Provinz, Leiter der Questura
 für fünf gewählte Präsidiumsmitglieder des Europäischen Parlaments mit beratender Stimme, zuständig für verwaltungstechnische und finanzpolitische Angelegenheiten
 für den Schatzmeister eines Vereins
 des Leiters der Haushaltsabteilung (Quästur) einer Universität, siehe Quaestur #Neuzeit